Місячний сарос 144 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 29 липня 1749 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 23 серпня 2993, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 71 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1262 роки.

Серія міститиме 20 повних затемнень від 4 липня 2308 до 28 січня 2651, 9 часткових перед повними від 28 березня 2146 до 23 червня 2290 і 12 часткових після повних від 8 лютого 2669 до 8 червня 2867.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 30 грудня 2001 і наступним буде також півтіньове 10 січня 2020.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 38-е, яке відбудеться 7 вересня 2416 і триватиме 109,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 144 

Місячні сароси